Aujac, commune française de la Charente-Maritime ;
 Aujac, commune française du Gard.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France